Too Weird to Live, Too Rare to Die! () — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Panic! At the Disco.

Диск был анонсирован 15 июля 2013 года с датой релиза на 8 октября 2013 года. Ведущий сингл альбома «Miss Jackson» был выпущен в тот же день. Второй сингл «This Is Gospel» был выпущен 12 августа 2013 года.

Музыка 
Треки с альбома Too Weird to Live, Too Rare to Die! вдохновлены Лас-Вегасом, родным городом группы. Участники группы признались, что, покидая город в ранние годы, они были очень расстроены из-за того, что не смогли посетить места, недоступные подросткам. Вокалист и автор песен Брендон Ури вернулся в Лас-Вегас снова, уже будучи взрослым, стал ходить на вечеринки, делая то, к чему раньше не чувствовал никакого желания. Вдохновленный окружением, «живущим настоящим», и неким затаённым чувством, он сочинил множество песен с Too Weird to Live, Too Rare to Die! под впечатлением от этого города: «Там есть и блеск, и гламур, и также старая, тёмная сторона Вегаса, отразившаяся на музыке». Название альбома — цитата из романа Хантера Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» (1971): Вот он идёт. Один из прообразов Всевышнего. Высший мутант, не рассчитанный для массового производства. Слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы сдохнуть. Автомобиль с альбомного буклета — Chevrolet Impala, более известный как «Большая Красная Акула», — также отсылка к роману.

Создавая музыку из нового альбома, Panic! At the Disco отклонилась от привычных песен, основанных на гитаре и пианино, к более электронным трекам. Пока группа только игралась с электронной инструментовкой на Vices & Virtues; сейчас же они отбросили в сторону прошлое и экспериментировали с клавишными на ведущих песнях. В музыкальном отношении Too Weird to Live, Too Rare to Die! вдохновлён той частью хип-хопа, «где не существует правил». В подтверждение этим словам, альбом получился смешением стилем, сильно изменяющимся от трека к треку.

Тексты песен получились очень личными, и первая композиция «This Is Gospel» долгое время находилась лишь в голове Ури, прежде чем он поделился ею с одногруппниками. В треке «Miss Jackson» речь идёт о первых сексуальных похождениях Брендона. «Когда я был моложе, я путался со всеми подряд; одну ночь я проводил с одной девушкой, на следующий день спал с её подругой. Меня абсолютно не волновало то, как они себя чувствовали или как я заставлял их себя чувствовать. И потом такое случилось со мной, и я понял: „Вау, вот оно как? Я чувствую себя крайне дерьмово“». Песня «Vegas Lights» является гимном беззаботным ночам в Лас-Вегасе, которая больше всего передает то, как Ури чувствовал себя в ночном клубе. «Я чувствовал эту странную энергию места, где каждый хорошо проводит время, а всё остальное неважно», — отмечает он. «Танцевать так, как будто никто не смотрит; это было здорово».

Список композиций

Позиции в чартах

Недельный чарт

Годовой чарт

Сертификации

См. также 
 Too Old to Rock ’n’ Roll: Too Young to Die!

Примечания 

Альбомы Panic! at the Disco
Альбомы Fueled by Ramen
Альбомы альтернативного рока